Піттсбург Пайретс, «Піттсбург Пайретс» () заснована у 1882 професійна бейсбольна команда розташована в місті Піттсбург у штаті Пенсільванія.
 Орландо Пайретс (Віндгук) () — професіональний футбольний клуб з Намібії.
 Піттсбург Пайретс (НХЛ), Піттсбург Пайретс (англ. Pittsburgh Pirates, укр. Пірати Піттсбурга) — колишній професіональний чоловічий хокейний клуб.
 Апп'яно Пайретс, Хокейний клуб «Апп'яно Пайретс» (італ. Hockey Club Eppan-Appiano) — хокейний клуб з муніципалітету Апп'яно-сулла-Страда-дель-Віно, Італія.
 Монені Пайретс (англ. Moneni Pirates Football Club) — свазілендський футбольний клуб, який базується у місті Манзіні.
 Орландо Пайретс (англ. Orlando Pirates Football Club) — південноафриканський футбольний клуб з міста Йоганнесбург.